Bernus steht für:

 Bernus (Adelsgeschlecht), deutsches und österreichisches Adelsgeschlecht

Bernus ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Bernus (Landrat) (1873–1943), Jurist und Landrat des Kreises Ruppin (1907–1914) 
 Alexander von Bernus (1880–1965), deutscher Schriftsteller und Alchemist
Auguste Bernus (1844–1904), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Christian David Bernus (1758–1828), deutscher Handelsmann und Abgeordneter
 Franz von Bernus (1808–1884), deutscher Kaufmann, Politiker und Mäzen
 Friedrich Alexander Bernus (1778–1867), deutscher Handelsmann und Abgeordneter
 Isa von Bernus (1898–2001), deutsche Schauspielerin
 Marie von Bernus (1819–1887), Ehefrau von Franz Jakob Alfred Bernus
 Ursula Pia von Bernus (1913–1998), deutsche Okkultistin

Siehe auch:
 Bernius
 Bernusbau
 Von-Bernus-Park